En premier lieu, on désigne sous le nom de cigare un cylindre de feuilles de tabac séchées, qui entourent elles-mêmes d'autres feuilles de tabac, soit hachées, soit elles-mêmes roulées, et qui est habituellement fumé. Exemple : le cigare cubain.

La forme du cigare a ensuite inspiré d'autres désignations :
 dans l'industrie pétrolière, le cigare est un réservoir ; 
 dans la construction navale, le cigare est un type de bateau ;
 en argot, le cigare désigne la tête ou plus précisément le cerveau ;
 l'expression familière « fumer le cigare à moustaches » signifie exécuter une fellation ; on peut voir aussi « avoir le cigare au bord des lèvres ».
 en ufologie, le cigare est un type d'OVNI cylindrique souvent recensé.